A competição até 96 kg masculino de luta greco-romana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se no dia 14 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09h30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16h00.

Originalmente, o cazaque Asset Mambetov obteve uma das medalha de bronze, mas foi desclassificado em 17 de novembro de 2016 após a reanálise de seu exame antidoping acusar o uso da substância proibida estanozolol.

A medalha foi realocada pela United World Wrestling em 18 de novembro de 2016. Marek Švec, da República Checa herdou a medalha de bronze.

Medalhistas

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008